DDD steht als Abkürzung für:

 auch Triple-D, ein Ratingcode für Schuldner ohne jegliche Bonität (Zahlungsausfall), siehe Rating #Ratingcodes
 amerikanische Größe für einen BH, siehe Büstenhalter #Vereinigte Staaten
 Bund der Deutschen Demokraten, ehemalige deutsche Kleinpartei, siehe Die Republikaner #Bund der Deutschen Demokraten
 dedit donavit dedicavit, lateinisch für „gegeben, geschenkt, gewidmet“, Inschrift auf Denkmälern und Kunstwerken
 Destroy Dick December
 Dialogue-Decide-Deliver, Entscheidungsfindungsprozess in der Raumordnung, der auf Dialog mit der Bevölkerung basiert 
 Dichlordiphenyldichlorethan, chemische Verbindung mit den Isomeren o,p'-DDD (Mitotan) und p,p'-DDD
 Dictionary of Deities and Demons in the Bible, biblisches Wörterbuch
 Direkte Demokratie Deutschland, politische Partei
 Dull-Dirty-Dangerous, Begriff im Einsatzbereich von Robotersystemen in Militär und Industrie

Informationstechnik:

 Data Display Debugger, grafisches Frontend für verschiedene Debugger
 Daten-Deduplikation, die Vermeidung von doppelten Daten in den Bereichen Datenspeicherung und Datenverwaltung
 Domain-driven Design, Vorgehensmodell zur Modellierung komplexer Softwaresysteme

Medizin:

 Defined Daily Dose, die Angenommene Mittlere Tagesdosis bei Arzneimitteln, siehe Definierte Tagesdosis
 ein bestimmter Typ eines Zweikammerschrittmachers, siehe Herzschrittmacher #DDD

Sport:

 Downhill-Dirt-Dual, auch Triple-D, Varianten des Mountainbike-Sports
 Team Dimension Data, südafrikanisches Radsportteam mit seinem UCI-Code

Unterhaltung:

 Dare Devil Dive, Achterbahn in Austell, Georgia, USA
 Dickie Dick Dickens, ein Ganove aus dem Hörspiel von Rolf und Alexandra Becker
 Die Dicksten Dinger, Fernsehserie über Werbespots
 Die Dreisten Drei – jetzt noch dreister, deutsche Sketchcomedy-Fernsehserie ab 2012
 Digital–Digital–Digital: digitale Aufnahme – digitale Abmischung – digitales Mastering einer Musikproduktion, siehe SPARS Code

DDD